Ме́рчицы () — деревня в Пинском районе Брестской области Белоруссии. Административный центр Мерчицкого сельсовета. Расположена в 4 км от автодороги Ивацевичи — Пинск — Столин (Р-6) и в 21 км от города Пинск. По переписи населения 2019 года в деревне насчитывалось 226 человек.

География 
Через д. Мерчицы протекает река Ясельда.

История 
 1514 год — первое упоминание в документе: Кирилл Гричин получает от князя Федора Ярославича четыре дворища в Мерчицах. Позже переходит Михаилу Моклоку
 XIX век — деревня принадлежат Твардовским
 Начало XX века — действует народное училище (учитель Е. Бабич)
 Сентябрь 1943 года — фашистами уничтожено 8 хозяйств, убито 7 жителей

Инфраструктура 
На территории деревни находится Мерчицкая базовая (до 2010 года — средняя) школа, библиотека, магазин, почтовое отделение. 

В Мерчицкой школе училась известная белорусская поэтесса Евгения Янищиц.

Культура 

 Дом культуры
 Центр традиционной культуры и быта "Спадчына Палесся"

Достопримечательности 
 Монумент землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
 Археологический памятник: поселение III—I тысячелетий до н. э.

Примечания

Ссылки 
 
 Мерчицы на Викимапии

Населённые пункты Пинского района